Андре Сен-Млё ( (25 сентября 1920 — 7 октября 2012) — франко-монегасский политический деятель, государственный министр (глава правительства) Монако (1972—1981).

Биография 

Находился на французской государственной и дипломатической службе.
 1955 г. — начальник канцелярии государственного министра Франции по делам ассоциированных государств, 
 март-октябрь 1955 г. — советник министра-делегата МИД Франции, 
 1955—1957 гг. — генеральный директор политического департамента МИД Франции, 
 в начале 1960 гг. работал генеральным консулом Франции в Гонконге, 
 1972—1981 гг. — государственный министр Монако.

Источники 

 http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs2/1955-57v01/reference/frus.frus195557v01.i0007.pdf
 http://en.gouv.mc/News/The-Death-of-Mr.-Andre-Saint-Mleux-Former-Minister-of-State-and-Managing-Director-of-the-S.B.M.

Политики XX века
Государственные министры Монако